Vilu bezeichnet:

 Tõnis Vilu (* 1988), estnischer Dichter

 Vilu (Salomonen), Ort auf der Insel Guadalcanal
 Vilu War Museum, Luftfahrtmuseum ebendort